Salvia albocaerulea  — вид рода  семейства .

Ареал 
Растения встречаются в юго-западной Мексике.

Использование в медицине 
Salvia albocaerulea обладает антибактериальными свойствами и используется для получения антибактериального препарата.

Примечания

Литература 
 Pereda-Miranda R, Hernández L, López R. A novel antimicrobial abietane-type diterpene from Salvia albocaerulea. Planta Med. 1992 Apr; 58(2): 223—224.

Ссылки 
 
 The Plant List: Salvia albocaerulea Linden
 The Royal Botanic Gardens, Kew: Salvia albocaerulea Linden
 Pereda-Miranda R, Hernández L, López R. A novel antimicrobial abietane-type diterpene from Salvia albocaerulea. Planta Med. 1992 Apr; 58(2): 223—224.

Котовниковые
Флора Мексики
Лекарственные растения